Luz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luz (ort i Brasilien, Minas Gerais, Luz), 
 Luz (kommun), Minas Gerais,

Frankrike 

 Luz-Saint-Sauveur, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,

Kap Verde 

 Saint Philip (kommunhuvudort), São Filipe,

Portugal 

 Senhora da Luz, ort, Faro, Lagos, 
 Luz (ort i Portugal, Faro, Tavira, lat 37,09, long -7,70), 
 Luz (freguesia i Portugal, Évora), Mourão, 
 Luz (freguesia i Portugal, Faro, Lagos), 
 Luz (freguesia i Portugal, Faro, Tavira, lat 37,09, long -7,72), 
 Luz (freguesia i Portugal, Azorerna), Santa Cruz da Graciosa, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar